Königswalde ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
eine Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen, siehe Königswalde
einen Ortsteil der Stadt Werdau, Sachsen, siehe Königswalde (Werdau)
in Polen
 Dzięcioł, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Königswalde, Landkreis Bunzlau, Niederschlesien)
 Królów Las, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Königswalde, Landkreis Dirschau, Danzig-Westpreußen); siehe Gmina Morzeszczyn
 Królowa Wola (Stare Juchy), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Krolowolla, ab 1926 Königswalde, Landkreis Lyck, Ostpreußen)
 Lubniewice, eine Stadt in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Königswalde, Landkreis Oststernberg, Brandenburg)
 Świerki (Nowa Ruda), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Königswalde, Landkreis Glatz, Niederschlesien)
 ein untergegangenes Dorf, das als Kolonie zu Kaiserswalde im Landkreis Habelschwerdt gehörte

in Tschechien
 Království, ein Ortsteil der Region Ústecký kraj (ehemals Königswalde, Landkreis Schluckenau, Sudetenland); siehe Šluknov

Königswalde bezeichnet: